Termin nespecifična dipeptidaza ima više značenja.

 Citozolna nespecifična dipeptidaza, enzim
 Membranska dipeptidaza, enzim